Superliga 2006-07 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2006-07;
 La Superliga de Eslovaquia 2006-07;
 La Superliga de Grecia 2006-07;
 La Superliga de Kosovo 2006-07;
 La Superliga de Serbia 2006-07;
 La Superliga de Suiza 2006-07;
 La Superliga de Turquía 2006-07;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2006-07.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2006-07;
 La Superliga femenina de España 2006-07.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2006-07.